Le mot facilité peut désigner :
un niveau de difficulté,
en Belgique, les facilités linguistiques est un statut particulier dont bénéficient des communes dites « à facilité ».